Township de Woodville peut désigner :

 Township de Woodville (Illinois), township du comté de Greene ;
 Township de Woodville (Minnesota), township du comté de Waseca ;
 Township de Woodville (Nebraska), township du comté de Platte ;
 Township de Woodville (Ohio), township du comté de Sandusky

Woodville